Лу́ций Скрибо́ний Либо́н () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Скрибоний Либон — народный трибун 216 года до н. э.;
 Луций Скрибоний Либон — народный трибун 149 года до н. э.;
 Луций Скрибоний Либон — городской претор 80 года до н. э.;
 Луций Скрибоний Либон — консул 34 года до н. э., сын предыдущего;
 Луций Скрибоний Либон — консул 16 года.